Милославские — угасший знатный, боярский и дворянский род, находившийся в тесном родстве с знатным родом Романовых  занимали высшие посты в Русском царстве, были наместниками Медынскими, Симбирскими, сенаторами, дипломатическими  посланниками в Голландии и Константинополе. 

При подаче документов (1686) для внесения рода в Бархатную книгу была предоставлена родословная роспись Милославских, три царские жалованные грамоты Даниле Козлу Терентьеву Милославскому на девять деревень в Свинорецком погосте Шелонской пятины (1497), на волость Поле Кривальдино Владимирского уезда (1497) и подтвердительная грамота на волость Поле Кривальдино с восемью деревнями (1506), а также Дмитрию Данилову Милославскому на волость Лютальская Дмитровского уезда (1547—1552).

Происхождение и история рода 
Род происходит, по сказаниям родословцев XVII века, от литовского выходца Милослава Сигизмундовича (1367—1419), сына чеха Сигизмунда Корсака, прибывшего в Москву в свите Софии Витовтовны, невесты великого князя Василия Дмитриевича (9 января 1390). Брат Милослава по имени Венцеслав (Вячеслав) стал родоначальником родственной линии — Корсаковых. Внук Милослава Терентий Фёдорович принял фамилию Милославский.

В синодике опальных людей Ивана Грозного упомянуты: Иван, Юрий, Фёдор, Василий и Матвей Милославские. Опричниками Ивана Грозного числились Фёдор Васильевич, Андрей и Владимир Рудаковы Милославские (1573).

Данило Иванович Милославский воевода в Верхотурье (1623), в Курске (1626). Род Милославских возвысился через брак Марии Ильиничны с царём Алексеем Михайловичем, от этого брака было пять сыновей и восемь дочерей.

Отец её, Илья Данилович († в 1668), стольник, наместник медынский, посланник в Константинополе (1643) и Голландии (1648), боярин. Иван Андреевич († 1663) был боярином; Иван Богданович — наместник симбирский (1671), боярин. Брат его Матвей — также боярин.

Боярин Иван Михайлович († 1685) играл важную роль в событиях первых лет царствования царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Фёдор Сергеевич был вице-адмиралом и сенатором (1709—1783). Род Милославских пресёкся в 1791 г.

Описание герба 
В числе Высочайше утверждённых герба Милославских не имеется. В Гербовнике Анисима Титовича Князева имеется изображение печати с гербом вице-адмирала и сенатора (ум. 1783) Фёдора Сергеевича Милославских: в щите, имеющем синее поле, серебряная широкая полоса наискось вправо, делящая щит на две части. В полосе (перевязи) изображены три золотых четырёхлистника. В верхней части — четыре золотые шестиконечные звезды, расположенные дугой. В нижней части, три золотые шестиконечные звезды. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом. Нашлемник: два рога и посередине в столб — три розы и венчает четырёхлистник. Внизу щита на ленте орден в виде лапчатого креста. Цветовая гамма намёта не определена. Вокруг композиции герба фигурная виньетка в виде семиконечной звезды, с горизонтальным основанием внизу.

Толстые-Милославские 
В ноябре 1910 года император Николай II неожиданно принял решение «возродить» род Милославских, позволив старшим из потомков Ивана Андреевича Толстого (1644—1713), чья мать была из Милославских, именовать себя Толстыми-Милославскими и разрешил Павлу, Сергею и Михаилу Сергеевичам Толстым присоединить фамилию угасшего в XVIII веке боярского рода Милославских. В 1930 году объявивший себя императором великий князь Кирилл Владимирович пожаловал П. С. Толстому-Милославскому графский титул, а в 1933 году был утвержден соответствующий герб. В нём родовой герб Толстых находился в первом и четвёртом полях, а во втором и третьем располагались эмблемы, которые символизировали Милославских, официально герба не имевших. В этом качестве был использован польский герб Долива, с заменой цветов поля с голубого на красный. Щитодержателями стали западный рыцарь XII века (символизировал выезд родоначальника Толстых Индриса из «Цесарской земли») и боярин времён царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны, урождённой Милославской. Печать в гербовнике Князева сходна с польским гербом Долива и возможно использовалась при составлении вышеописанного герба.

Известные представители 
 Милославский, Иван Богданович (ум. 1681) — боярин, двоюродный брат царицы Марии Милославской.
 Милославский, Иван Михайлович (1635—1685) — окольничий, приближённый царя Фёдора Алексеевича.
 Милославский, Илья Данилович (1595—1668) — боярин, отец царицы Марии Милославской.
 Милославский, Фёдор Сергеевич (1709—1783) — вице-адмирал, сенатор.
 Милославский Михаил — дьяк, воевода в Пскове(1613—1614), в Переславле-Рязанском (1615—1616), в Новгороде-Великом (1620—1624) (два раза).
 Милославский Данила Иванович — воевода в Туринске (1618—1620), в Курске (1625—1626), в Верхотурье (1633—1634).
 Милославский Яков Михайлович — воевода в Тотьме (1625—1626), в Яренском (1629—1631), в Сапожке (1632).
 Милославский Иван Андреевич — московский дворянин (1629—1640), боярин (1658).
 Милославский Никон Афанасьевич — стольник патриарха Филарета (1629).
 Милославский Богдан — воевода в Ядрине (1633).
 Милославский Федор Яковлевич — стряпчий (до 1640), стольник (1640), воевода в Уфе (1651), окольничий (1658).
 Милославский Михаил Васильевич — воевода в Устюге-Великом (1648).
 Милославский Ларион Семенович — стольник, воевода в Вологде (1651—1652), в Симбирске (1659), в Нежине (1675), окольничий (1682), боярин (1682—1692)
 Милославский Матвей Богданович — стольник (1658), окольничий (1676), боярин (1682—1692).
 Милославский Василий — воевода в Албазине (1675).
 Милославские: Алексей Матвеевич, Сергей Иванович и Александр Иванович — комнатные стольники царя Ивана Алексеевича (1676—1692).
 Милославский Алексей Алексеевич — комнатный стольник царя Ивана Алексеевича (1692).
 Милославские: Григорий Яковлевич, Илья Саввич, Константин Дмитриевич — стольники (1640—1692).

См. также 

 Юрий Милославский, или Русские в 1612 году
 Жорж Милославский

Примечания

Литература 
 
 
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Милославские. стр. 381—385.

Ссылки 
 

 
Боярские роды
Дворянские роды России по алфавиту
Дворянские роды Российской империи
Дворянские роды Русского царства
Дворянские роды Московского княжества
Выезжане